Le Sonnet 42 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THat thou haſt her it is not all my griefe,
And yet it may be ſaid I lou'd her deerely,
That ſhe hath thee is of my wayling cheefe,
A loſſe in loue that touches me more neerely.
Louing offendors thus I will excuſe yee,
Thou dooſt loue her,becauſe thou knowſt I loue her,
And for my ſake euen ſo doth ſhe abuſe me,
Suffring my friend for my ſake to aprooue her,
If I looſe thee,my loſſe is my loues gaine,
And looſing her,my friend hath found that loſſe,
Both finde each other,and I looſe both twaine,
And both for my ſake lay on me this croſſe,
   But here's the ioy,my friend and I are one,
   Sweete flattery,then ſhe loues but me alone.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

042